Пещерный человек: 
 Пещерный человек (фильм, 1981) — в главной роли Ринго Старр.
 Пещерный человек (фильм, 2004) () — фильм Лизы Холоденко по роману Дороти Элисон.

См. также 
 Caveman (значения)